Boleslav II van Bohemen
 Bolesław II van Polen
 Boleslav II van Silezië